Чарды́нин — русская фамилия.

Известные носители:
 Чардынин, Алексей Николаевич (1940—2007) — советский и российский кинооператор и актёр.
 Чардынин, Пётр Иванович (1873—1934) — русский актёр и кинорежиссёр эпохи немого кино.